También puede referirse a La Mortera:

 La Mortera (Tineo) en el concejo de Tineo.
 La Mortera en el concejo de Candamo.
 Condado de la Mortera